Националният отбор по футбол на Уругвай представлява страната в международните футболни срещи. Контролира се от Уругвайската футболна асоциация. Това е един от най-успешните национални отбори в ранните години на професионалния футбол – само между 1924 и 1930 г. Уругвай печели два олимпийски футболни турнира (1924 и 1928 г.), както и първото Световно първенство по футбол през 1930 г. През 1950 г. отборът отново триумфира със световната купа. Има и 15 рекордни титли от Копа Америка.

История

Начални години до Втората световна война 
В края на 19 век английски работници „внасят“ футбола в Уругвай. Първият мач на националния отбор на Уругвай е срещу Аржентина и се състои на 16 май 1901 г. в Монтевидео, като домакините губят с 3:2. До 1916 г. следват над 30 мача, като всички с изключение на един (срещу Чили) са срещу Аржентина. През тази година се състои първото в историята първенство Копа Америка (по това време Южноамериканско първенство на националните отбори) – Уругвай надделява над Чили и Бразилия и след равенство с Аржентина събира достатъчно точки, за да спечели купата. Следващата година Уругвай е домакин, като този път печели и трите си мача (срещу същите съперници) и така става първият отбор, спечелил две поредни титли в турнира. На третия турнир – през 1919 г. – Уругвай допуска първата си загуба и след като заедно с Бразилия събира еднакъв брой точки се налага провеждането на мач за определяне на шампиона, който Уругвай губи с 0:1 след две продължения, като това се превръща в най-дългия мач в историята на турнира. Уругвай спечелва още три титли през 1920, 1923 и 1924 г.

Уругвай доказва класата си и в Европа. На Летните олимпийски игри в Париж през 1924 г. отборът печели златните медали след победа над Швейцария с 3:0, въпреки че играчите на Уругвай са аматьори и работят като месари, продавачи на зеленчуци и др., а пътуването с кораб до Франция е в трета класа и е финансирано чрез ипотеки и приятелски мачове. Между другото, първият мач на Уругвай на турнира – победа със 7:0 над Югославия – е първата среща на южноамерикански отбор на европейска земя. Приказката продължава и четири години по-късно, когато на Олимпиадата в Амстердам Уругвай побеждава Аржентина с 2:1 във втори мач, след като първият не излъчва победител – 1:1.

На 18 май 1929 г. Уругвай е избран да домакинства на първото Световно първенство през 1930 г. – от една страна заради двете поредни олимпийски титли, а от друга – по случай стогодишнината от независимостта на страната. След три победи в три мача домакините стигат до финала, където срещат отбора на Аржентина. Въпреки че на полувремето аржентинците водят с 2:1, Уругвай, подкрепян от 93 000 зрители на Естадио Сентенарио, успява да обърне резултата до 4:2 и става първият световен шампион в историята на футбола. Играчите на домакините, записали иманата си в уругвайската и световната история на футбола са: Алваро Гестидо, Анхел Мелоньо, Доминго Техера, Ектор Кастро, Ектор Скароне, Емилио Рекоба, Енрике Балестерос, Ернесто Маскерони, Карлос Риолфо, Кондуело Пирис, Лоренцо Фернандес, Мигел Капучини, Пабло Дорадо, Педро Петроне, Педро Сеа, Перегрино Анселмо, Сантос Ириарте, Сантос Урдинаран, Соило Салдомбиде, Хосе Леандро Андраде, Хосе Насаси и Хуан Карлос Калво, а техен треньор е Алберто Супичи.

Най-добрият футболист от това златно поколение е защитникът Хосе Насаси, капитан на отбора, който по професия е каменоделец. Изпъкват имената и на полузащитника Хосе Леандро Андраде и на нападателите Ектор Скароне, който е рекордьор по голове за националния отбор, Ектор Кастро, който като дете загубва едната си ръка, но това не му пречи да се раздава докрай на терена, и Педро Сеа, голмайстор на Уругвай на световното първенство.

Уругвай не взима участие в следващите две световни първенства. През 1934 г. бойкотира първенството в Италия, защото четири години по-рано няколко европейски отбора са отказали участие заради дългото пътувате до Южна Америка. През 1938 г. във Франция причината е, че не е спазена уговорката първенствата да се провеждат в Южна Америка и Европа на ротационен принцип.

Що се отнася до Копа Америка, Уругвай добавя към колекцията си още две титли – през 1935 и 1942 г.

От Втората световна война до днешни дни 
Първото Световно първенство след Втората световна война се състои през 1950 г. в Бразилия. Победителите от предварителните групи – Бразилия, Испания, Швеция и Уругвай играят финален кръг на принципа всеки срещу всеки.

Преди това Уругвай разгромява с 8 – 0 Боливия в единствения си мач в предварителната група 4.

Фаворитите от Бразилия печелят първите си два мача и се нуждаят от равенство срещу неубедителните уругвайци, за да станат шампиони. Маракана е пълен до пръсване с 200 000 запалянковци, които след като отборът им повежда с 1:0 малко след почивката, се виждат като сигурни победители. По средата на полувремето обаче Хуан Скиафино изравнява. Публиката затихва, а бразилските футболисти са като попарени. Десет минути преди края на мача Алсидес Гиджа вкарва победното попадение и уругвайците за втори път триумфират като световни шампиони. Съставът на Уругвай, воден от Хуан Лопес Фонтана е следният: Алсидес Гиджа, Анибал Пас, Вашингтон Ортуньо, Виктор Родригес Андраде, Ектор Вилчес, Ернесто Видал, Еузебио Техера, Карлос АРомеро, Луис Рихо, Матиас Гонсалес, Обдулио Варела, Оскар Мигес, Родолфо Пини, Роке Масполи, Рубен Моран, Уилям Мартинес, Хуан Бургеньо, Хуан Карлос Гонсалес, Хуан Скиафино, Хулио Перес, Хулио Сезар Бритос, Шуберт Гамбета.

Това е последният голям успех на Уругвай на световно равнище. На Световните първенства Уругвай редува добри резултати – четвърти места в Швейцария през 1954 г. и Мексико през 1970 г. – с отпадания в груповата фаза или невъзможността да се класира за първенството. За сметка на това в периода 1956 – 1995 г. отборът печели още шест пъти Копа Америка, като поставя рекорд, печелейки купата при всичките си седем домакинства.

Участия на Световни първенства по футбол 

 * Включени са мачовете, завършили с изпълнения на дузпи

Участия на Копа Америка 

 * Включени са мачовете, завършили с изпълнения на дузпи.
 ** Уругвай и Бразилия завършват с равен брой точки и играят допълнителен мач за определяне на шампиона, в който Бразилия побеждава с 1:0 след четири петнадесетминутни продължения.
 *** Уругвай, Бразилия и Парагвай завършват с еднакви показатели, но допълнителен мач за определяне на шампиона играят само Бразилия и Парагвай, защото Уругвай се оттегля поради лошото съдийство.
 **** Първенствата през 1975, 1979 и 1983 г. не се провеждат в една страна домакин, а на разменено гостуване. През 1975 Уругвай получава правото като действащ шампион да се включи направо в полуфиналите.
 ***** Уругвай получава правото като действащ шампион да се включи направо в полуфиналите.

Екипи 
Днешният домакински екип на Уругвай (небесносини фланелки, черни гащета и чорапи) се използва от 1910 г. Такъв е бил резервният екип на вече несъществуващият ФК Ривър Плейт, с който отборът побеждава най-добрият по това време южноамерикански отбор – Алумни Атлетик Клуб от Аржентина. Червено-белият екип за гостуване се използва от 1991 г. С такъв екип Уругвай участва на Копа Америка през 1935 г., когато печели седмата си титла.

По време на първата си международна среща през 1901 г. срещу Аржентина, Уругвай използва екипа на ФК Албион – червено-сини фланелки и сини гащета и чорапи. До 1910 г. в няколко мача между тези два отбора Уругвай играят с бяло-сини фланелки, а Аржентина – със светлосини, точно обратното на днешните хланелки.

На фланелките над логото на УФА има четири звезди. Две от тях са за двете световни титли от 1930 и 1950 г., а другите две – за двете титли от футболния турнирир на олимпийските игри през 1924 и 1928 г., който по това време се счита за най-важния футболен турнир на национално ниво.

Стадион 

 Основна статия: Естадио Сентенарио

От 1930 г. Уругвай играе домакинските си мачове на Естадио Сентенарио. Намира се в столицата Монтевидео, а капацитетът му е 76.609 места, 65.000 от тях са седящи. Построен е по случай стогодишнината от независимостта на страната и затова носи това име, което в превод означава столетие. Когато е открит, капацитетът му е около 100.000 места. На този стадион дори световна сила във футбола като Бразилия има само две победи от 20 мача срещу Уругвай. Посещаемостта в днешни дни варира според важността на даден мач и съперника. Някои мачове от квалификациите за световни първенства привличат между 60.000 и 70.000 зрители, докато посещаемостта на някои приятелски срещи е под 20.000.

Почетни листи 
 До 27 март 2019 г.

Участия

Голмайстори

Разширен състав 
 Актуален състав за Световно първенство по футбол 2018. в Русия

Известни играчи 
В скоби са годините, през които играчът е защитавал цветовете на националния отбор, мачовете и головете му.

Менажери

България – Уругвай 
Уругвай и България имат един изигран мач помежду си. Той е от група 3 на световното първенство през 1974 г. На 19 юни двата отбора завършват наравно след голове на Христо Бонев в 75-ата и Рикардо Павони в 87-ата минути.

Външни препратки 
 Уругвайска футболна асоциация
 Данни и статистика за мачовете на уругвайския национален отбор по футбол

Забележки 

Уругвай, Национален отбор по футбол